Administració: Acrònim de Document únic administratiu